Akko (Tolemaide, odierna Acri) – antica città della Palestina
 Akko – local government area della Nigeria
 Akko – comune dell'Armenia
 Hapoel Akko – società calcistica israeliana